Dorfkirche Paplitz steht für:

 Dorfkirche Paplitz (Genthin) in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Paplitz (Baruth/Mark) in Brandenburg